Chris Thompson (ur. 1981) – brytyjski lekkoatleta, długodystansowiec
 Chris Thompson (ur. 1947) – angielski muzyk
 Chris Thompson (ur. 1978) – amerykański pływak, olimpijczyk
 Chris Thompson (ur. 1952) – amerykański scenarzysta, producent i reżyser